Алексичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Алексичи — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Алексичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Босния и Герцеговина 
 Алексичи — населённый пункт в общине Лакташи.

Украина 
 Алексичи — село в Стрыйском районе Львовской области.